Indiscreet è il quinto album in studio del gruppo rock statunitense Sparks, pubblicato nel 1975.

Tracce 
Side 1

Side 2

Collegamenti esterni